Ста́нфорд () может обозначать:

Топонимы

Великобритания 
 Станфорд — город в графстве Бедфордшир.
 Станфорд — город в графстве Кент.
 Станфорд — город в графстве Нортгемптоншир.
 Станфорд — город в графстве Норфолк.

США 
 Станфорд — город в штате Кентукки.
 Станфорд — город в штате Монтана.
 Станфорд — город в штате Нью-Йорк.
 Станфорд — населённый пункт в штате Иллинойс.
 Станфорд — населённый пункт в штате Калифорния.
 Станфорд — тауншип в штате Миннесота.
 «Станфорд» — стадион в Станфорде (Калифорния).

ЮАР 
 Станфорд — деревня в Западно-Капской провинции.

Персоналии 
 Станфорд, Чарлз Вильерс — ирландский композитор

См. также 
 Стэнфорд